Placorhynchus är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av John Sidney Karling 1931. Placorhynchus ingår i familjen Placorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Placorhynchus